Andrea Beghetto – calciatore italiano (1994) 
 Giuseppe Beghetto – ciclista italiano (1939)
 Luigi Beghetto – calciatore italiano (1973)
 Massimo Beghetto – calciatore italiano (1968)